Le XXX  Championnat d’Europe de basket-ball masculin (1997) se déroule à Barcelone en Espagne du 25 juin au 7 juillet 1997.

Lieux de compétition

Équipes participantes et groupes

Déroulement de la compétition 

Les trois premiers de chaque groupe sont qualifiés pour le . Les résultats acquis face aux équipes issues du même groupe lors du premier tour sont conservés pour le second tour.   Les équipes du groupe A sont opposées aux qualifiées du groupe B. De même, les équipes du groupe C sont oppsoées aux équipes du groupe D.

Les quatre premiers de chaque groupe du  sont qualifiés pour les quarts de finale. Ceux-ci opposent de manière croisés les équipes des deux groupes, le premier d'un groupe étant opposé au  de l'autre et ainsi de suite.



Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D



Groupe E

Groupe F

Places de 9 à 12

Tour Final 

Classement 5 à 8

Classement final

Effectif Champion 
 Aleksandar Djordjević
 Zoran Savić
 Predrag Danilović
 Saša Obradović
 Dejan Bodiroga
 Željko Rebrača
 Dejan Tomašević
 Nikola Lončar
 Miroslav Berić
 Nikola Bulatović
 Milenko Topić
 Miroslav Radošević

 Entraîneur : Željko Obradović

Statistique 
 MVP : Aleksandar Djordjević 
 Meilleur marqueur : Oded Kattash 
 Meilleur rebondeur : Radoslav Nesterovič 
 Meilleur passeur : Damir Mulaomerović 
 Meilleur cinq : Oded Kattash , Predrag Danilović  Yougoslavie, Arturas Karnisovas , Gregor Fucka , Mikhail Mikhailov

Liens externes 
  Site de la FIBA Europe

1997
Basket-ball
Basket-ball 1997
Championnat Europe Basket-ball
Europe
Championnat Europe Basket-ball
Championnat Europe Basket-ball